Православие в Латвии — одна из трёх крупнейших религиозных конфессий, наряду с католицизмом и лютеранством. Численность православных составляет около 320 тысяч (около 16 % населения).

В современной Латвии православие главным образом исповедует русскоязычное население страны, хотя в стране много православных латышей.

История 
Русский философ-славянофил Ю. Ф. Самарин считал, что византийский обряд впервые пришёл на земли современной Латвии ещё в XI веке, со стороны псковских земель, и стал исторически первой формой христианского вероисповедания на землях Латвии и Прибалтики в целом.

К началу XIII века на востоке страны существовали удельные княжества, подчинённые Полоцку, при этом в Герцике, по свидетельству «Хроники Ливонии», имелись «церкви» (количество не уточняется) с иконами и колоколами. Однако к 1215 году эти вассальные княжества и их храмы прекратили существование.

Начиная с конца XII века, под влиянием крестоносцев (орден меченосцев), большинство латышей на западе и севере страны приняло католичество, затем перешло в лютеранство. На востоке страны (Латгалия), вошедшем в состав Речи Посполитой, распространилось католичество. Его исповедуют в основном латгальцы и латвийские поляки.

Во второй половине XVII века православные храмы появляются в Якобштадте (ныне Екабпилс). Вскоре здесь был основан православный Свято-Духовский монастырь, возобновлённый в 1996 году.

Широкое распространение православия в латвийских землях началось после присоединения Лифляндии к России в 1721 году.

В 1836 году было учреждено Рижское викариатство Псковской епархии, которое с 1850 года было выделено в самостоятельную Рижскую епархию. В этот период отмечался и массовый переход латышей в православие. Инициировал его разочаровавшийся гернгутерский проповедник Давид Баллод, который в марте 1845 года вместе с 11 другими единоверцами (крестьянами и отставными солдатами) обратился к епископу Филарету I с прошением о присоединении к православию и об открытии богослужения на латышском языке. Это прошение, переданное на высочайшее имя, возымело политические последствия: император Николай I отозвал губернатора Палена и на его место назначил бывшего главу отдельного Кавказского корпуса генерала Головина. Прошение гернгутеров было удовлетворено, все они были присоединены к православию, а Давид Баллод рукоположен сначала в дьяконы Рижской Покровской церкви, а с 10 февраля 1846 года назначен настоятелем Ляудонской Иоанно-Предтеченской церкви.

В неурожайный, голодный 1841 год, 9 июня, группа крестьян обратилась за помощью к епископу Иринарху, первому рижскому викарию Псковской епархии. Последний дал им милостыню и посочувствовал, выразив милосердие. Сочувствие епископа Иринарха к бедам латышского населения привело к тому, что уже в июле со всей Лифляндии крестьяне подали епископу Иринарху около 30 прошений о защите и переводе в православие от нескольких тысяч крестьян. Подобные действия вызвали недовольство в среде помещиков-немцев и лютеранских пасторов. Генерал-губернатор Матвей Пален при поддержке шефа жандармов лифляндского немца Бенкендорфа добивается от императора Николая I 12 октября 1841 года удаления епископа Иринарха под негласный арест в Псково-Печерский монастырь якобы «для предотвращения крестьянских волнений».

По данным на 1850 год, православие исповедовала примерно восьмая часть латышей и эстонцев Прибалтики. Помимо этого, ещё с конца XVII века на востоке страны и в Риге появились и старообрядческие общины русских переселенцев.

В современной Латвии, с 1991 года независимом государстве, православие представлено Латвийской православной церковью, входящей в юрисдикцию Московского патриархата, и несколькими десятками старообрядческих общин, преимущественно принадлежащими к поморскому согласию. Крупнейшей старообрядческой общиной в Латвии является Рижская Гребенщиковская община.

В октябре 2019 года органами государственной власти была зарегистрирована Латвийская православная автономная церковь (), которая рассматривает себя как преемницу Латвийской православной церкви, бывшей на момент аннексии страны Советским Союзом в 1940 году в юрисдикции Константинопольского патриархата.

См. также 
 Старообрядчество в Латвии

Литература 
 Рижские староверы.  = Rīgas vecticībnieki = Old believers of Riga. Сост. И. Иванов, Н. Пазухина, автор текста А. Подмазов. Rīga: FSI, Latvijas Vecticībnieku biedrība, 2010. 136 lpp. ISBN 978-9984-49-020-5
 Сергей Сахаров. Рижские православные архипастыри за 100 лет. . Даугава, ноябрь 1992 года.

Примечания

Ссылки 
 Православие в Латвии. 
 Старообрядчество на сайте «Русские Латвии». 
 История Рижской Духовной семинарии. 
 Староверцы Даугавпилса. 
 Асе И. Тысяча лет латвийского православия.  «Ракурс», 2004